Ва́гнер () или Уа́гнер (английский вариант) — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Вагнер, Август Фёдорович (1828—1886) — российский астроном.
 Вагнер, Агнешка (род. 1970) — польская актриса.
 
 
 Вагнер, Алоизия (1906 — не ранее 1940) — немецкая и американская цирковая артистка, более известная под псевдонимом Виолетта.
 Вагнер, Анна-Мария (род 1996) — немецкая дзюдоистка.
 Вагнер, Анита (настоящая фамилия Спаннер; род. 1960) — австрийская певица.

Б 
 Вагнер, Барбара (род. 1938) — канадская фигуристка.
 Вагнер, Бенедикт (род. 1990) — немецкий фехтовальщик-саблист.
 Вагнер, Бертиль Бертильевич (1941—2022) — советский и российский геолог, краевед, педагог и писатель.
 Вагнер, Бёрге (род. 1938) — датский трубач и дирижёр.

В 
 Вагнер, Ванесса (род. 1973) — французская пианистка.
 
 Вагнер, Виктория Александровна (род.1981) — народный депутат Украины 9 созыва.
 Вагнер, Винифред (1897—1980) — руководитель Байрейтского фестиваля.
 
 Вагнер, Вольфганг (1919—2010) — немецкий оперный режиссёр, директор Байройтского фестиваля (1967—2008).

Г 
 
 
 Вагнер, Герберт (1900—1982) — австрийский и немецкий учёный и изобретатель в области авиации и ракетной техники.
 Вагнер, Герман (1840—1929) — немецкий учёный, географ, картограф.
 Вагнер, Герхард (1888—1939) — имперский руководитель врачей в Третьем Рейхе.
 Вагнер, Густав (1911—1980) — обершарфюрер СС.

Д 
 Вагнер, Деннис (род. 1997) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2015).
 Вагнер, Джек (род. 1959) — американский актёр мыльных опер, а также автор-исполнитель и гитарист.
 Вагнер, Джилл (род. 1979) — американская модель, актриса, соведущая телевизионных шоу.
 Вагнер, Джозеф (1900—1974) — американский композитор и дирижёр.
 Вагнер, Дэвид (род. 1974) — американский учёный, известный по работам в области криптографии и компьютерной безопасности.

Е 
 Вагнер, Евгений Антонович (1918—1998) — советский и российский хирург.
 Вагнер, Егор Егорович (1849—1903) — русский химик-органик.

З 
 Вагнер, Зеев (род. 1951) — российско-израильский еврейский религиозный деятель.
 Вагнер, Зигфрид (1869—1930) — немецкий композитор и дирижёр.

И 
 
 Вагнер, Израиль Дагобертович (1945—2006) — израильский и французский физик-теоретик.
 
 Вагнер, Иоганнес Рудольф (1822—1880) — немецкий химик.

Й

К 
 
 Вагнер, Катарина (1919—2004) — нидерландская пловчиха.
 
 Вагнер, Козима (1837—1930) — вторая жена и муза Рихарда Вагнера.
 Вагнер, Конрад Эдуардович (1862 — после 1930) — терапевт.
 Вагнер, Кристина (род. 1963) — американская актриса.
 Вагнер, Курт (1904—1998) — политический и военный деятель ГДР.
 Вагнер, Кэти (род. 1964) — американская актриса, фотомодель, журналистка и телеведущая.

Л 
 Вагнер, Лев Арнольдович (1915 — ?) — советский искусствовед.
 Вагнер, Линдси (род. 1949) — американская актриса.
 Вагнер, Людмила Евгеньевна (род. 1946) — советская и российская актриса.

М 
 Вагнер, Мартин (1885-1957) — немецкий архитектор-градостроитель.
 Вагнер, Мартин (род. 1968) — немецкий футболист.
 Вагнер, Моника (род. 1965) — немецкая кёрлингистка.
 Вагнер, Мориц (1813—1887) — немецкий путешественник, биолог, географ и естествоиспытатель.
 Вагнер, Мориц (род. 1997) — немецкий баскетболист.
 Вагнер, Мэри (род. 1974) — канадский пролайфер, узник совести.
 Вагнер, Мэтт (род. 1961) — американский автор комиксов.

Н 
 Вагнер, Нандор (1922—1997) — венгерский скульптор.
 Вагнер, Николай Петрович (1829—1907) — русский зоолог и писатель, член-корреспондент Петербургской академии наук, автор «Сказок Кота-Мурлыки».
 Вагнер, Николай Петрович (1898—1988) — русский советский поэт, прозаик.

О 
 Вагнер, Отто (1841—1918) — австрийский архитектор.

П 
 
 Вагнер, Пётр Иванович (1799—1876) — русский геолог.
 Вагнер, Пола (род. 1946) — американская киноактриса, режиссёр и продюсер.
 Вагнер, Полин (1910—2014) — американская актриса.

Р 
 Вагнер, Рейнгольд — подполковник прусской армии, военный инженер оказавший своими произведениями большое влияние на общий характер переустройства германских крепостей.
 Вагнер, Рихард (1813—1883) — немецкий композитор и драматург, реформатор музыкального театра.
 Вагнер, Рихард (1952—2023) — румынский и немецкий писатель.
 Вагнер, Ришар (род. 1957) — канадский юрист, Главный судья Канады (с 2017), и. о. генерал-губернатора Канады (2021).

С 
 Вагнер, Сандро (род. 1987) — немецкий футболист.
 Вагнер, Саул Давидович (1928—2016) — советский, российский физик.
 Уагнер, Стенли (1908—2002) — канадский хоккеист.
 Вагнер, Сьюзан (род. 1961) — американский предприниматель.

Т 
 Вагнер, Теодор (1927—2020) — австрийский футболист.
 Вагнер, Томаш (род. 1990) — чешский футболист.

У 
 Вагнер, Уоррен Герберт (1920—2000) — американский ботаник.
 Вагнер, Уте (род. 1967) — немецкая гребчиха.
 Вагнер, Уэнди (1941—1997) — американская актриса.

Ф 
 Вагнер, Фабиан (род. 1978) — немецкий кинооператор.
 Вагнер, Фердинанд (1898—1926) — немецкий дирижёр.
 Вагнер, Фёдор Фёдорович (Wagner, Friedrich; ок. 1822–1876)  — омский городовой архитектор.
 Вагнер, Франсуа (1890—?) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Вагнер, Франц (1911—1974) — австрийский футболист.
 Вагнер, Фридрих Иоганнес Генрих Рудольф (1805—1864) — физиолог и сравнительный анатом.

Х 
 Вагнер, Хайнц Георг (род. 1928) — немецкий учёный в области химической физики.
 Вагнер, Ханнес (род. 1995) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Вагнер, Ханс (род. 1949) — немецкий бобслеист.
 Вагнер, Хелен (1918—2010) — американская актриса мыльных опер.
 Вагнер, Хонус (1874—1955) — американский бейсболист.
 Вагнер, Хуберт (1941—2002) — польский волейболист и тренер.

Ш 
 Вагнер, Шарль (1852—1918) — французский пастор, писатель.

Э 
 Вагнер, Эдуард (1894—1944) — немецкий генерал артиллерии, бывший также генерал-квартирмейстером в немецкой армии и членом заговора 20 июля.
 Вагнер, Эллисон (род. 1977) — американская пловчиха.
 Вагнер, Эльза (1881—1975) — немецкая актриса театра и кино.
 Вагнер, Эрих (1912—1959) — австрийский штурмбаннфюрер СС, врач концлагеря Бухенвальд.
 Вагнер, Эшли (род. 1991) — американская фигуристка.

Ю 
 Вагнер, Юлий Николаевич (1865—1945) — русский зоолог.
 Вагнер, Юрген (1901—1945) — бригадефюрер СС и генерал-майор СС.

Я 
 Вагнер, Яков Богданович (1800—1863) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Вагнер, Яна Михайловна (род.1973) — российская писательница
 Вагнер, Янис (1869—1955) — латвийский политик.
 Вагнер, Янош (1870—1955) — венгерский ботаник.
 Вагнер, Ясмин (известна под псевдонимом Blümchen; род. 1980) — немецкая певица, актриса и телеведущая, модель.

Составные фамилии 
 Вагнер-Аугустин, Катрин (род. 1977) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Вагнер-Михель, Аннетт (род. 1955) — немецкая шахматистка.
 Вагнер-Регени, Рудольф (1903—1969) — немецкий композитор и дирижёр.
 Вагнер-Яурегг, Юлиус (1857—1940) — австрийский психиатр.
 Гейне-Вагнер, Жермена Леопольдовна (1923—2017) — латвийская оперная певица.
 Грегсон Вагнер, Наташа (род. 1970) — американская актриса.
 Штидри-Вагнер, Эрика (1890—1974) — австрийская певица и актриса.

Псевдонимы 
 Вагнер — предполагаемый позывной основателя одноимённой российской ЧВК.

Персонажи 
 Ночной Змей (Курт Вагнер) — супергерой из Вселенной Marvel Comics.

Топонимы 
 Вагнер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Уагнер — тауншип в штате Миннесота, США.
 Вагнер — станция Миланского метрополитена.
 Алфреду-Вагнер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Рихард-Вагнер-Плац — станция Берлинского метрополитена в районе Шарлоттенбург.
 Вагнер — до 1945 года название села Набережное в Новоазовском районе Донецкой области.

Художественные произведения 
 «Вииви и Вагнер» — финский комикс.
 «Изобретения профессора Вагнера» — серия научно-фантастических рассказов Александра Беляева.
 «Казус Вагнер» — произведение Фридриха Ницше.
 «Клейн и Вагнер» — рассказ Германа Гессе.

См. также 
 Вагнеры — дворянские роды.
 Вагнер Лав (род. 1984) — бразильский футболист.
 Группа Вагнера (ЧВК Вагнера) —  название группы российских наёмников.
 Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера — учебное заведение в Рязани.
 Улица Рихарда Вагнера — улица в Старой Риге.

Примечания